

Toponymes

Maywand ou Maiwand, district de la province de Kandahâr;
Maiwand, village situé dans le précédent.

Autres 
Bataille de Maiwand, combat qui s'y est déroulé le  durant la Seconde guerre anglo-afghane.

Homonymie de toponyme